La Palmita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Palmita, Nayarit, Del Nayar, 
 La Palmita, Celaya, 
 La Palmita, San José Iturbide, 
 La Palmita, Michoacán de Ocampo, 
 La Palmita, Jalisco, Lagos de Moreno, 
 La Palmita, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar